Цинк — четвёртый по использованию металл в мире, после железа, алюминия и меди, с мировым ежегодным производством около 12 млн тонн. Ведущий мировой производитель — Nyrstar, образованный в результате слияния австралийской OZ Minerals и бельгийской Umicore. Около 70 % мирового цинка добывается и около 30 % производится путём переработки цинкового лома. Коммерческий цинк с чистотой 99,995 % известен под аббревиатурой SHG.

Хотя добывается цинк практически по всему миру, основные места добычи это: Китай, Австралия и Перу. Китай произвёл 29 % от мирового уровня в 2010 году.

Список стран по выплавке цинка в 2006 году основан на данных Геологической службы США.

См. также 
 Цветная металлургия
 Цинк

Примечания 

Цинк
Цинк
Цветная металлургия по странам